Kurt Vonnegut - Amerikaans schrijver en schilder
 Vonnegut (inslagkrater) - inslagkrater op de planeet Mercurius, vernoemd naar bovenstaande schrijver
 25399 Vonnegut - planetoïde vernoemd naar bovenstaande schrijver

 Bernard Vonnegut I - Amerikaans architect
 Edith Vonnegut - Amerikaans schilder
 Kurt Vonnegut Sr. - Amerikaans architect
 Norb Vonnegut - Amerikaans schrijver